Футбол (5 x 5) на літніх Паралімпійських іграх вперше з'явилися на іграх 2004 в місті Афіни, Греція.

Медалісти

Медалі

Учасники турніру

Див. також 
 Футбол на Олімпійських_іграх

Види спорту на літніх Паралімпійських іграх